Highview bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Highview (Iowa)
 Highview (Kentucky)
 Highview (Montana)
Unternehmen aus Deutschland 

High View (München, Landshut, Wien )